Mark Wilkinson peut désigner :
 Mark Wilkinson, dessinateur et illustrateur britannique ;
 Mark Wilkinson, herpétologiste britannique.

Voir aussi 
 Marc Wilkinson, compositeur et chef d'orchestre australien